15-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 15 по 19 августа 1979 года в западногерманском городе Дуйсбурге. Были разыграны 18 комплектов наград, в том числе 12 в гребле на байдарках и 6 в гребле на каноэ.

На чемпионате произошёл скандальный инцидент с советским литовским гребцом Владасом Чесюнасом, который прибыл сюда в качестве болельщика, но затем сбежал и попросил политического убежища. Он призывал бойкотировать предстоящие Олимпийские игры в Москве, его демарш широко освещался западными СМИ в капиталистических странах. Спустя несколько недель, тем не менее, Чесюнас добровольно вернулся в страну, придя в советское посольство в Бонне.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 7 || 6 || 3 || 16
|-
| 2 || align=left |  || 2 || 2 || 5 || 9
|-
| 3 || align=left |  || 5 || 2 || 1 || 8
|- 
| 4 || align=left |  || 2 || 2 || 3 || 7
|- 
| 5 || align=left |  || 0 || 2 || 2 || 4
|- 
| 6 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 7 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 8 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 9 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 10 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 11 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 12 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 13 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| colspan=2 | Итого || 18 || 18 || 18 ||54
|}

Примечания

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Чемпионаты мира в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Дуйсбурге
Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в Германии
Август 1979 года